Pfarrkirche Neukirchen bezeichnet:

Niederösterreich
 Pfarrkirche Neukirchen am Ostrong
 Pfarrkirche Neukirchen an der Wild

Oberösterreich
 Pfarrkirche Neukirchen am Walde
 Pfarrkirche Neukirchen an der Enknach
 Pfarrkirche Neukirchen an der Vöckla
 Pfarrkirche Neukirchen bei Altmünster
 Pfarrkirche Neukirchen bei Lambach